bł. Kazimierz Sykulski (1882–1941) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Kazimierz Gostyński (1884–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Kazimierz Grelewski (1907–1942) – polski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Kazimierz